Чемпионат Италии по футболу — футбольное соревнование клубных команд в Италии.

Делится на:
 Чемпионат Италии по футболу (Серия A) — высший дивизион итальянской футбольной лиги.
 Чемпионат Италии по футболу (Серия B) — второй по значимости дивизион в системе футбольных лиг Италии.
 Чемпионат Италии по футболу (Серия C) — третий по значимости дивизион в системе футбольных лиг Италии.
 Чемпионат Италии по футболу (Серия D) — высший уровень любительского чемпионата Италии по футболу. Занимает четвёртый уровень (с 1976 по 2014 годы она являлась 5 по силе дивизионом страны).

Упразднённые
 Высший дивизион Профессиональной лиги (до 2008 года — Чемпионат Италии по футболу (Серия C), также Чемпионат Италии по футболу (ИТАЛИЯ: Лега Про - Группа C)) — бывшая третья профессиональная футбольная лига Италии. Состояла из трёх дивизионов по 20 команд.
 Второй дивизион Профессиональной лиги (до 2008 года — Чемпионат Италии по футболу (Серия C2)) — упразднённая четвёртая профессиональная лига Италии. Состояла из 60 команд, поделённых на три группы, по 20 в каждой.

См. также 
 Система футбольных лиг Италии